paus Liberius (+366), paus (352-366)
 Liberius (patricius) (ca. 465-ca. 554), Romeins bestuurder